Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hermes. Parmi eux :

, un croiseur protégé de  lancé en 1898, puis converti en un transport d'hydravions expérimental en 1913. Il sera coulé par un U-Boot en 1914.
, le premier porte-avions au monde destiné à ce rôle à être construit, en 1919. Il sera coulé par un raid aérien japonais en 1942.
HMS Hermes, qui aurait dû être un porte-avions de , mais il sera annulé en 1945.
, un porte-avions de classe Centaur, baptisé à l'origine HMS Elephant, puis renommé en 1945. Il est finalement lancé en 1953 avant d'être vendu à la marine indienne en 1986, et rebaptisé INS Viraat.

Sources 

Nom de bateau de la Royal Navy